Ženská dvouhra Rogers Cupu 2018 probíhala v první polovině srpna 2018. Do singlové soutěže montréalského tenisového turnaje nastoupilo padesát šest hráček. Z kvalifikace se probojovalo třináct tenistek. Obhájkyní titulu byla ukrajinská světová pětka Elina Svitolinová, kterou v semifinále vyřadila Američanka Sloane Stephensová.

V repríze finále Roland Garros 2018 vyhrála soutěž rumunská světová jednička Simona Halepová, když v boji o titul přehrála americkou třetí hráčku žebříčku Sloane Stephensovou po třísetovém průběhu. 26letá Rumunka se na Rogers Cupu objevila ve třetím finále z předchozích čtyř ročníků a navázala na výhru z roku 2016. Sérii neporazitelnosti prodloužila na deset utkání. V probíhající sezóně si připsala třetí turnajové vítězství, které představovalo osmnáctý singlový titul na okruhu WTA Tour.

Nasazení hráček 
Osm nejvýše nasazených hráček obdrželo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Rogers Cup 2018